

Чапаєвська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Чапаєвська сільська рада — сільське поселення, Камизяцький район, Астраханська область
 Чапаєвська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан
 Чапаєвська сільська рада — сільське поселення, Новоорський район, Оренбурзька область
 Чапаєвська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область

Чапаєвська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Воскресенської сільської ради, Запорізька область, Пологівський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Надроссянської сільської ради, Вінницька область, Погребищенський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Благодатнівської сільської ради , Дніпропетровська область, Широківський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Калиновецької сільської ради, Київська область, Таращанський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Щасливської сільської ради, Миколаївська область, Березанський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Воробіївської сільської ради, Одеська область, Великомихайлівський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Ставківська сільська рада, Одеська область, Подільський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Дібрівська сільська рада, Полтавська область, Диканський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Мальцівської сільської ради, Полтавська область, Козельщинський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Петрівської сільської ради, Полтавська область, Чутівський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Благодатнівської сільської ради, Черкаська область, Золотоніський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Панськомостова сільська рада, Черкаська область, Монастирищенський район
 Чапаєвська сільська рада — колишня назва Садової сільської ради, Чернігівська область, Менський район